Changuinola puede referirse a:

 El distrito de Changuinola, localizado en la provincia de Bocas del Toro, en Panamá.
 La población de Changuinola, cabecera del distrito homónimo.
 El río Changuinola, que fluye por el distrito de Changuinola.